Amphiporus pellucidus är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som först beskrevs av Örsted 1843.  Amphiporus pellucidus ingår i släktet Amphiporus och familjen Amphiporidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
pellucidus